Gailer ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Gailer (* 1971), deutscher Eishockeyspieler
 Jacob Eberhard Gailer (1792–1850), deutscher Schriftsteller und Pädagoge
 Peter Gailer (* 1956), deutscher Eishockeyspieler und -trainer
 Thomas Gailer (* 1981), deutscher Volleyballspieler und -trainer